Australian Open 2008 – gra podwójna mężczyzn na wózkach – zawody deblowe mężczyzn na wózkach, rozgrywane w ramach pierwszego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Australian Open.

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Bibliografia 
 

Australian Open 2008
Australian Open – gra podwójna mężczyzn na wózkach